Hawsawi peut désigner :
 Motaz Hawsawi (1992-), footballeur saoudien ;
 Omar Hawsawi (1985-), footballeur saoudien ;
 Osama Hawsawi (1984-), footballeur saoudien.